Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2014 года проводился с 29 марта по 6 апреля в Столичном двореце спорта в Пекине, Китай.

Квалификация 
Следующие страны квалифицировались для участия в мужском чемпионате мира по кёрлингу 2014:
  (принимающая страна)
 Две команды от зоны Америка
 
  (получили из-за отсутствия конкуренции в Американской зоне)
 Восемь команд по итогам чемпионата Европы по кёрлингу 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 Одна команда по итогам Тихоокеанско-Азиатского чемпионата по кёрлингу 2013

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Круговая стадия 
Турнирная таблица после завершения круговой стадии

Результаты круговой стадии

Сессия 1 
Суббота, 29 марта, 14:00

Сессия 2 
Суббота, 29 марта, 19:00

Сессия 3 
Воскресенье, 30 марта, 09:00

Сессия 4 
Воскресенье, 30 марта, 14:00

Сессия 5 
Воскресенье, 30 марта, 19:00

Сессия 6 
Понедельник, 31 марта, 09:00

Сессия 7 
Понедельник, 31 марта, 14:00

Сессия 8 
Понедельник, 31 марта, 19:00

Сессия 9 
Вторник, 1 апреля, 9:00

Сессия 10 
Вторник, 1 апреля, 14:00

Сессия 11 
Вторник, 1 апреля, 19:00

Сессия 12 
Среда, 2 апреля, 9:00

Сессия 13 
Среда, 2 апреля, 14:00

Сессия 14 
Среда, 2 апреля, 19:00

Сессия 15 
Четверг, 3 апреля, 9:00

Сессия 16 
Четверг, 3 апреля, 14:00

Сессия 17 
Четверг, 3 апреля, 19:00

Тай-брейк 
Пятница, 4 апреля, 9:00

Плей-офф

1 против 2 
Пятница, 4 апреля, 19:00

3 против 4 
Пятница, 4 апреля, 19:00

Полуфинал 
Суббота, 5 апреля, 16:00

Матч за бронзовые медали 
Воскресение, 6 апреля, 10:00

Финал 
Воскресение, 6 апреля, 15:00

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Мужчины
Международные соревнования по кёрлингу в Китае
Март 2014 года
Апрель 2014 года
Спорт в Китае в 2014 году
Международные спортивные соревнования в Пекине
Чемпионаты мира в Китае